«Ain’t Nobody» () — песня американской музыкальной группы Rufus и певицы Чаки Хан. Увидела свет 4 ноября 1983 года на концертном альбоме Stompin' at the Savoy – Live в качестве студийного бонус-трека, осенью вышла отдельным синглом.

В США сингл достиг 1-го места в чарте Hot Black Singles «Билборда» и 22-го места в Billboard Hot 100. Песня стала одной из фирменных песен Хан. В СССР этот сингл вышел только в 1988 году

Песня вошла в саундтрек к фильму 1984 года «Брейк-данс».

История 
Песня была написана клавишником группы Rufus Дэвидом Воллински. Остальным участникам коллектива песня не понравилась, и тем не менее её записали для нового альбома.

С другой стороны, продюсер Куинси Джонс уговаривал Воллински отдать эту песню ему для Майкла Джексона. Если бы тот отдал, то она бы вошла в альбом Thriller. В итоге именно благодаря этому обстоятельству группа издала непонравившуюся песню отдельным синглом — Воллински стал угрожать, что иначе вообще заберёт её и отдаст Джексону.

Это был последний сингл группы Rufus, записанный с солисткой Чакой Хан — затем она покинула коллектив, чтобы начать сольную карьеру.

Чарты и сертификации

Версия Феликса Йена

В 2015 году немецкий продюсер и диджей Феликс Йен выпустил ремикс песни под названием «Ain't Nobody (Loves Me Better)» с вокалом британской певицы Жасмин Томпсон. Эта песня стала заглавным синглом с его одноименного дебютного альбома. Ремикс был сделан на кавер Томпсон, который она выпустила в 2013 году в возрасте 13 лет, ее кавер достиг 32-го места в UK Singles Chart. Однако, ремикс Йена стал намного успешнее на международном уровне, достигнув пика на первом или втором месте в чартах европейских стран (включая второе место в Великобритании).

Трек-лист
"Ain't Nobody (Loves Me Better)"  – 3:01
"I Do"  – 3:02

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарт десятилетия

Сертификации

Примечания 

Песни 1983 года
Песни Чаки Хан
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы Warner Bros. Records
Синглы Polydor Records
Синглы Sony Music Entertainment
Композиции в стиле синти-поп
Синглы 2015 года
Композиции в стиле фанк
Дэнсхолл-песни